Конвой №1291 – невеликий японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні – жовтня 1943-го. 

Місцем призначення конвою був Рабаул – головна база у архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому став атол Трук у східній частині Каролінських островів, котрий до лютого 1944-го виконував роль транспортного хабу, через який провадились операції у цілому ряді архіпелагів (ще до війни на Труці створили потужну базу ВМФ). До складу конвою №1291 увійшов лише один транспорт Кейшо-Мару, котрий охороняли допоміжні мисливці за підводними човнами CHa-29 та CHa-30. 

29 вересня 1943-го кораблі вийшли з Труку та попрямували на південь, а 3 жовтня конвой успішно прибув до Рабаулу.

Втім, вже 12 жовтня під час нальоту на Рабаул 349 літаків Кейшо-Мару буде потоплене.

Примітки 

1291

1291